Naklo (Eslovênia) — município
Condado de Nakło — Polónia
Náklo — comuna na República Checa
Nakło nad Notecią

Desambiguações de topônimos